Бразилия или Бразил може да се отнася за:

Места 
 Бразилия – Федеративна република в Южна Америка;
 Бразилия (град) – едноименната столица на Федеративна република Бразилия
 Бразил (Индиана) – американски град в щата Индиана;
 Остров Бразил – митичен остров в Атлантическия океан;
 Монте Бразил – полуостров разположен на южния бряг на остров Терсейра, част от Азорските острови;
 Бразил (село) – село близо до Рафах, на египетската граница в Газа.

Архитектура 
 Форт Санто Антонио до Монте Бразил – Португалска крепост на остров Терсейра (Азорски острови);
 Форт Сао Бенедито до Монте Бразил – Португалска крепост на остров Терсейра (Азорски острови).

Култура и изкуство 
 Бразилия (филм) – британски филм от 1985, с режисьор Тери Гилиъм;
 Бразилски акварел – известна песен в стил самба-възвисяване, позната също като Brazil в англоезичните страни;
 Brazil (албум) – албум на музикалната група Men at Work;
 Brasil (песен) – песен на рок певеца Казуза;
 Brazil (банда) – метълкор и метал прогресив банда от САЩ;
 Бразил де Сантос – самба училище в град Сантос.

Спорт 
 Клубе де регатас Бразил – бразилски клуб от град Масейо̀, Алагоас, по-известен като CRB;
 Гремио еспортиво Бразил – Бразилска клуб от град Пелотас, Рио Гранде до Сул;
 Развлекателно спортно и културно дружество Бразилия – бразилски клуб от град Фарупиля, Рио Гранде до Сул;
 Национален отбор по футбол на Бразилия – Националният отбор на Бразилия.

Комуникации 
 TV Brasil – Бразилска обществена телевизия.

Вижте също 
 Авенида Бразилия
 Бразилско дърво (Caesalpinia echinata – дървото, от което произлиза името на страната Бразилия)